Das Interzonenturnier der Frauen 1993 in Jakarta diente zur Ermittlung von sieben Teilnehmerinnen am Kandidatenturnier zur Schachweltmeisterschaft der Frauen 1996. Das Turnier fand im Juli und August 1993 in der indonesischen Hauptstadt Jakarta statt. Es wurde im Schweizer System ausgetragen. Die 38 Teilnehmerinnen absolvierten 13 Runden.

Ergebnis 

 In der Tabelle stehen jeweils ein Plus für eine Gewinnpartie, das Gleichheitszeichen für ein Remis und das Minus für eine Niederlage gefolgt von der Platznummer der Gegnerin. Ein Pluszeichen ohne folgende Nummer bezeichnet die jeweils spielfreie Teilnehmerin.
 Als Feinwertung kam die Sonneborn–Berger–Wertung zur Anwendung.
 Nava Starr trat zur letzten Runde nicht an.

Stichkampf 
In einem Stichkampf um zwei Plätze im Kandidatenturnier behaupteten sich Cramling und Foișor gegen Sofiyeva. Punktzahlen und Ergebnisse liegen nicht vor.

Weblinks 
 Das Interzonenturnier 1993 bei mark–weeks.com (englisch)

1993
Schachveranstaltung 1993
Schachwettbewerb in Indonesien